Flare (breakdance),
 Flare (tijdschrift)
 een tegenmaatregel tegen luchtdoelraketten en lucht-luchtraketten; zie Lucht-luchtraket § Tegenmaatregelen
 Zonnevlam,
 Lichtkogel,